Мазам има више значења:

 Мазам (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мазам (Зинакантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику